Ми́нино — название населённых пунктов:

Россия

Вологодская область 
 Минино — деревня в Бабаевском районе.
 Минино — деревня в Великоустюгском районе.
 Минино — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Минино — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района, возле деревни Кобелево.
 Минино — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района, возле деревни Дуплино.
 Минино — деревня в Череповецком районе.

Калининградская область 
 Минино — посёлок в Багратионовском районе.

Костромская область 
 Минино — деревня в Шарьинском районе.

Красноярский край 
 Минино — посёлок в Мининском сельсовете Емельяновского района.
 Минино — деревня в Элитовский сельсовете Емельяновского района.

Московская область 
 Минино — деревня в Клинском районе.
 Минино — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Минино — деревня в Раменском районе.
 Минино — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Минино — деревня в Шатурском районе.

Нижегородская область 
 Минино — деревня в Городском округе город Бор.
 Минино — деревня в Ветлужском районе.

Новгородская область 
 Минино — деревня в Мошенском районе.

Новосибирская область 
 Минино — село в Венгеровском районе.
 Минино — деревня в Татарском районе.

Пермский край 
 Минино — деревня в Верещагинском районе.

Псковская область 
 Минино — деревня в Бежаницком районе, МО Ашевское.
 Минино — деревня в Бежаницкой волости Бежаницкого района.
 Минино — деревня в Красногородском районе.
 Минино — деревня в Палкинском районе.

Смоленская область 
 Минино — деревня в Вяземском районе.
 Минино — деревня в Кардымовском районе.
 Минино — деревня в Новодугинском районе.
 Минино — деревня в Угранском районе.

Тверская область 
 Минино — деревня в Калязинском районе.
 Минино — деревня в Оленинском районе.
 Минино — деревня в Рамешковском районе.
 Минино — деревня в Ржевском районе.
 Минино — деревня в Старицком районе.

Тульская область 
 Минино — деревня в Щекинском районе.

Тюменская область 
 Минино — село в Исетском районе.

Ярославская область 
 Минино — деревня в Любимском районе.
 Минино — деревня в Некрасовском районе, Боровской сельский округ.
 Минино — деревня в Некрасовском районе, Диево-Городищенский сельский округ.
 Минино — деревня в Рыбинском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Минино — исчезнувшее село в Джанкойском районе, включено в состав Маслово.
 Минино — исчезнувшее село в Нижнегорском районе.